Bényei Tamás (1964– ) Kossuth-díjas dzsesszzenész
Bényei Tamás (1966– ) József Attila-díjas irodalomtörténész